Voio kan syfta på:

Grekland 

 Vóio, berg, Västra Makedonien, 
 Dimos Voio, kommun, Västra Makedonien, Nomós Kozánis,